Среднеминьский язык () или минь-чжун — один из идиомов южной подгруппы миньской ветви китайских языков, близкий северноминьский языку. Распространён на острове Район Мэйле (梅列区), Район Саньюань (三元区), Городской уезд Юнъань (永安市) и Уезд Шасянь (沙县) в Саньмин провинции Фуцзянь КНР.

Ссылки 
 Classification of Min Dialects
 ethnologue

Китайские языки и диалекты
Языки Брунея
Языки Индонезии
Языки Китая
Языки Малайзии
Языки Сингапура
Языки Таиланда